Совет департамента Манш (до марта 2015 года — Генеральный совет департамента Манш) — верховный орган управления департамента Манш. После реформы 2015 года избирается на 6 лет и состоит из 54 советников, избираемых по мажоритарной системе в 27 кантонах (от каждого кантона по два советника, обязательно один мужчина и одна женщина).

Президенты Совета 
 1998 — 2015 — Жан-Франсуа Ле Гран (Объединение в поддержку Республики, Союз за народное движение)
 02.04.2015 — 03.11.2015 — Филипп Ба (Республиканцы)
 04.11.2015 — 05.01.2016 — Марк Лефевр (Разные правые)
 06.01.2016 — 05.11.2017 — Филипп Ба (Республиканцы)
 06.11.2017 — 30.06.2021 — Марк Лефевр (Разные правые)
 с 01.07.2021 — Жан Морен (Разные правые)

Состав Совета департамента (2021—2028)

Члены Совета департамента Манш (2021—2028)

Состав Совета департамента (2015—2021) 

 
Исполнительный комитет Совета департамента (2015-2021) 
 Исполнительный комитет Совета департамента 

 Президент — Марк Лефевр  (Разные правые, кантон Карантан)
 1-й вице-президент (территории, население, инфраструктура) — Жан Морен ("Вставай, Франция", кантон Креанс)
 2-й вице-президент (образование, проблемы молодежи) — Кристин Лебашле (Разные правые, кантон Валь-де-Сер)
 3-й вице-президент (социальные вопросы) — Бернар Треэ (Разные правые, кантон Изиньи-ле-Бюа)
 4-й вице-президент (энергетика, окружающая среда, инновации) — Валери Нувель  (Разные правые, кантон Понторсон)
 5-й вице-президент (сельское хозяйство, экономическое развитие) — Патрис Пилле (Республиканцы, кантон Брикебек )
 6-й вице-президент (спорт) — Мари-Пьер Фовель  (Разные правые, кантон Конде-сюр-Вир)
 7-й вице-президент (государственные заказы) — Франсуа Бриер (Разные правые, кантон Сен-Ло-1)
 8-й вице-президент (культура) — Катрин Брюно-Рин  (Разные правые, кантон Авранш)
 9-й вице-президент (финансы, территориальная реформа) — Жак Коклен  (Разные правые, кантон Валонь)
 10-й вице-президент (интеграция) — Анна Арель  (Разные правые, кантон Кутанс)
 11-й вице-президент (туризм) — Жан-Марк Жюльян (Союз демократов и независимых, кантон Гравниль)

Состав Генерального совета (2011—2015)

Ссылки 
 Департамент Манш
 Результаты выборов 2021 года на сайте Министерства внутренних дел Франции
 Результаты выборов 2015 года на сайте Министерства внутренних дел Франции
 Сайт Совета департамента Манш

Манш